La Fase C.N.D. della Coppa Italia Dilettanti 1994-95 è un trofeo di calcio cui partecipano le squadre militanti nel Campionato Nazionale Dilettanti 1994-1995. Nel 1994-95 viene disputata la 14ª edizione. La vincente disputa la finale per la Coppa Italia Dilettanti contro la vincente della Fase Eccellenza.

Regolamento 
Nella prima fase le 162 squadre del Campionato Nazionale Dilettanti vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.

Primo turno

Triangolari

Eliminazione diretta

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Note

Bibliografia
 UN ANNO NEL PALLONE - archivio 1994-95, presentazione 1995-96 di Carlo Fontanelli, Mariposa Editrice

Voci correlate 
Campionato Nazionale Dilettanti 1994-1995
Coppa Italia Dilettanti 1994-1995
Coppa Italia Dilettanti (Fase Eccellenza) 1994-1995

Collegamenti esterni 
 Il calcio illustrato N° 228, ottobre-novembre 2020

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994/1